Haken bezeichnet:

 Haken (Gerät), ein Bauteil oder Werkzeug zum Anbringen von Lasten
 Angelhaken, zum Fischfang
 Felshaken, eine Sicherung im Klettern und Bergsport
 Haken (Boxen), eine Schlagtechnik im Boxen
 Häkchen (Schriftzeichen), ein Schriftsymbol, um etwas Erledigtes oder etwas Richtiges zu kennzeichnen
 Haken (diakritisches Zeichen), ein diakritisches Zeichen
 Haken (Band), eine englische Progressive-Metal-Band
 Wundhaken, chirurgische Instrumente zum Offenhalten des Operationsfeldes
 (21403) Haken, einen Asteroiden
 ein Werkzeug zum zerstörungsfreien Schlossöffnen, siehe Lockpicking
 Sandhaken, eine durch Anspülung von Sand gebildete Landzunge im Meer, siehe Nehrung
 einen Regelverstoß beim Eishockey
 die Eckzähne der weiblichen Wildschweine (Bachen), siehe Gewaff
 ein altes Flächenmaß, siehe Socha (Einheit)
 Sturmhaken (Werkzeug)
 Enterhaken
 in der Mykologie eine Zellstruktur bei den Schlauchpilzen

Haken ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Nelissen-Haken (1901–1975), deutscher Schriftsteller
 Christian Wilhelm Haken (1723–1791), deutscher evangelischer Pfarrer und Verfasser historischer Abhandlungen über Pommern

 Jan Haken (1912–1956), niederländischer Kommunist, Häftling im KZ Buchenwald und Abgeordneter der Tweede Kamer (CPN)
 Johann Christian Ludwig Haken (1767–1835) deutscher evangelischer Pfarrer in Pommern und Schriftsteller
 Josef Haken (1880–1949), tschechoslowakischer Politiker
 Max von Haken (1863–1917), deutscher Kapellmeister und Musiklehrer
 Roderich von Haken, auch Rodo von Haken (1865–1929), deutscher Heraldiker und Exlibris-Künstler
 Wolfgang Haken (1928–2022), deutsch-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Hacken
 Häkchen
 Hungerhaken